Дже́кобс () — вариант русской транскрипции фамилии Джейкобс. Известные носители:
 Джекобс, Гарри (?) — американский перетягиватель каната, призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Джекобс, Джейн (1916—2006) — канадско-американская писательница и активистка.
 Джекобс, Джозеф (1854—1916) — английский литературный критик, фольклорист, историк.
 Джекобс, Дэвид (1888—1976) — спринтер из Уэльса, олимпийский чемпион.
 Джекобс, Роджер — французский кёрлингист.
 Джекобс, Симона (род. 1966) — британская легкоатлетка, олимпийская медалистка.
 Джекобс, Уильям Уаймарк (1863—1943) — английский романист.

См. также 
 Jacobs